Deux navires allemands ont porté le nom de Uhenfels :
 le , un navire marchand lancé en 1931 pour la , capturé par les Britanniques en 1939 et renommé SS Empire Ability ;
 le , un navire transporteur de colis lourds lancé en 1959 pour la DDG Hansa.

Nom de bateau